Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie Premier 5, s'est disputée à Toronto du 10 au .

Belinda Bencic remporte le simple dames. En finale, elle bat Simona Halep, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bethanie Mattek-Sands et Lucie Šafářová.

Faits marquants 
Belinda Bencic, alors tout juste  mondiale, remporte le tournoi après avoir éliminé quatre des cinq premières têtes de série, dont la  mondiale Serena Williams en demi-finale. Elle atteint le  à l'issue de la compétition.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada (ATP 2015)
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Canada
Sport au Canada en 2015
Tennis en août 2015